Moody kan syfta på:

 Moody Blues – en brittisk progressiv musikgrupp bildad år 1964
 Moody's –  ett amerikanskt kreditvärderingsinstitut

Personer
 Ben Moody
 Blair Moody
 Dan Moody
 Dwight Lyman Moody (1837–1899), amerikansk väckeslepredikant och kyrkogrundare
 Gideon C. Moody
 Heather Moody
 Helen Wills Moody (1905–1998), amerikansk tennisspelare
 Ivan Moody
 James Moody (1925–2010), amerikansk jazzmusiker
 James Paul Moody (1887–1912), styrman på Titanic
 King Moody
 Mary Moody
 Orville Moody
 Ron Moody
 William Henry Moody
 Zenas Ferry Moody

Geografi

USA 

 Moody, Alabama, ort, Saint Clair County, 
 Moody (ort i USA, Texas), McLennan County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar